Франческо «Франко» Фаджи (, 8 марта 1926, Перледо, регион Ломбардия, Италия — 12 июня 2016, там же) — итальянский спортсмен по академической гребле, олимпийский чемпион Олимпийских игр в Лондоне (1948) в четвёрке распашной без рулевого.

Спортивная карьера 
Работая на заводе итальянского производителя мотоциклов Moto Guzzi, в Манделло-дель-Ларио, стал членом гребной команды компании Canottieri Moto Guzzi. Тренировался под руководством Анджело Алиппи. В 1943 г. выиграл юниорский чемпионат Северной Италии, а в 1945 г. — основной чемпионат.

Вместе с партнерами по четвёрке распашной без рулевого ярко заявил о себе уже на первом международном соревновании — чемпионате Европы по гребле в швейцарском Люцерне (1947), где малоизвестные спортсмены неожиданно завоевали золотую медаль. Являлся семикратным чемпионом Италии.

На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) в составе национальной сборной завоевал золотую медаль. Итальянцы доминировали в этой дисциплине до 1952 г., регулярно выигрывая гонки, в которых принимали участие. Они победили на европейских первенствах в Амстердаме (1949) и Милане (1950). Однако на летних Играх в Хельсинки (1952) они завершили выступления на полуфинальной стадии.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.canottaggio.org/2016_2news/0612_faggi.shtml

Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) Италии
Чемпионы Европы по академической гребле